Saurimo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Lunda Sul, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Saurimo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Saurimo Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Saurimo Airport. Närmaste större samhälle är Saurimo,  kilometer nordväst om Saurimo Airport. 

I omgivningarna runt Saurimo Airport växer huvudsakligen savannskog. Runt Saurimo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lunda Sul